Юхан или Йохан Пер Харью (; 15 мая 1986, Эвертурнео, Норрботтен, Швеция) — шведский хоккеист финского происхождения, нападающий. Двукратный призёр чемпионатов мира 2009 и 2010. Победитель Кубка Европы 2012. Также в 2011 стал призёром Кубка Европы.

Клубная карьера 
Харью родился в городе Эвертурнео, там же в шестилетнем возрасте начал заниматься хоккеем. Его первым клубом был «Эвертурнео», там же он познакомился с Линусом Умарком, с которым завязалась крепкая дружба.

В «Элитсерии» Харью дебютировал в сезоне 2004/2005. В сезоне 2005/2006 он прочно закрепился в команде.

В шестом раунде драфта НХЛ 2007 года Харью был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 167 номером.

В 2009 году Харью подписал с московским «Динамо» контракт, рассчитанный на два года. Однако в КХЛ он отыграл лишь один сезон.

6 апреля 2010 года Харью подписал контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первоначального в сезоне 2010/2011 он играл в АХЛ за «Норфолк Эдмиралс». Его дебют в НХЛ состоялся 12 ноября 2010 года в матче с «Питтсбург Пингвинз». 4 декабря он набрал первое очко в НХЛ, а уже 7 декабря в матче против «Калгари Флэймз» он впервые забросил шайбу.

29 апреля 2011 Харью вновь подписал сезонный контракт с «Лулео». Вместе с командой выиграл и стал призёром Кубка Европы.

1 мая 2012 года Харью подписал контракт на два сезона с «Брюнес».

Осенью 2014 года Харью пришёл в хельсинкский «Йокерит», где вместе со своим старым другом Линусом Умарком отыграл полсезона.

В январе 2015 года Харью в третий раз вернулся в состав родного «Лулео». 2 августа 2015 года стало известно, что он будет новым капитаном команды вместо Криса Эббота.

Выступления за сборную 
Харью выступал за сборную Швеции в нескольких турнирах, в том числе играл на чемпионатах мира 2009 и 2010 годов. В 2011 году он отказался от участия в чемпионате мира.

Достижения 
 Победитель Кубка Европы (2012)
 Бронзовый призёр Кубка Европы (2011)
 Бронзовый призёр чемпионата Мира (2: 2009, 2010)
 Матч звёзд АХЛ (2011)

Статистика

Клубная

Сборная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте www.hockeydb.com
 Профиль на официальном сайте www.legendsofhockey.net
 Профиль на официальном сайте www.eliteprospects.com

Хоккеисты Швеции
Игроки ХК «Лулео»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Пардубице»